Electric Fire () — четвёртный студийный альбом британского рок-музыканта Роджера Тейлора, вышел 28 сентября 1998 года. Музыка и слова большинства песен были написаны самим Тейлором, кроме «The Whisperers» (музыка Тейлора, слова Николаса Эванса) и «Working Class Hero» (музыка и слова Джона Леннона).

Об альбоме
Стилистика альбома несколько изменилась по сравнению с предыдущими альбомами Тейлора: звучания стало более электронным, чаще стали использоваться искажения голоса, на альбоме появились композиции с элементами фанка и другой танцевальной музыки с чётко выраженным ритмом («People On Streets», «London Town — C’mon Down»).

Список композиций 
«Pressure On» – 4:56
«A Nation of Haircuts» – 3:32
«Believe in Yourself» – 5:00
«Surrender» – 3:36
«People on Streets» – 4:11
«The Whisperers» (Taylor, Nicholas Evans) – 6:05
«Is It Me?» – 3:23
«No More Fun» – 4:13
«Tonight» – 3:44
«Where Are You Now?» – 4:48
«Working Class Hero» (Lennon) – 4:41
«London Town – C'mon Down» – 7:13

Участвовавшие в записи песен 
Роджер Тейлор — вокал, ударные, клавишные, бас-гитара, гитара
Кит Прайор — барабаны
Стив Барнакл — бас
Майк Кроссли — клавишные
Джейсон Фэллун — гитара, бас
Кит Эйри — гитара
Мэттью Экселби — гитара
Джонатан Перкинс — клавишные, вокал
Треана Морис — вокал

Ссылки 
 Electric Fire на UltimateQueen.co.uk
Electric Fire на QueenVault.com

Альбомы 1998 года
Альбомы Роджера Тейлора